Prohibition bezeichnet:

 Prohibition, das gesetzliche Verbot bestimmter Drogen 
 Prohibition in den Vereinigten Staaten, Alkoholverbot in den USA (1919 bis 1933)
 Prohibition auf den Färöern, Alkoholverbot auf den Färöern (1907 bis 1992)
 Prohibition in Island, Alkoholverbot in Island (1915 bis 1989)
 Prohibition in Norwegen, Alkoholverbot in Norwegen (1914 bis 1927)
 Prohibition (1915), US-amerikanischer Stummfilm (1915)
 Prohibition − Eine amerikanische Erfahrung, deutscher Titel einer mehrteiligen Dokumentation über die Prohibition in den Vereinigten Staaten (2011)
 ein Album von Brigitte Fontaine (2009)